Ла Медија Вуелта има више значења:

 Ла Медија Вуелта (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Медија Вуелта (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику